Vöő Gabriella (1937–2006) erdélyi folklorista
 Vöő Gabriella (1962–) irodalomtörténész